Streiber ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Eichel-Streiber (1876–1943), deutscher Jurist und thüringischer Landespolitiker
 Gregor Streiber (* 1973), deutscher Fernseh- und Filmproduzent 
 Heinrich von Eichel-Streiber (1878–1953), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Julius von Eichel-Streiber (1820–1905), deutscher Mäzen
 Ludwig Carl Heinrich Streiber (1767–1828), deutscher Jurist, Bürgermeister von Halle an der Saale